Беррондо () — населённый пункт сельского типа на юге центральной части Уругвая, в департаменте Флорида.

География 
Расположен в юго-западной части департамента, примерно в 7 км от административного центра департамента, города Флорида, и в 12 км от города 25 мая. Железнодорожная станция.

Население 
По данным на 2011 год население составляет 166 человек
 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Уругвая